Il doppio del torneo di tennis ITF Womens Tennis Club de Tunis 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Aleksandra Krunić e Katarzyna Piter che hanno battuto in finale Réka-Luca Jani e Evgenija Paškova 6-2, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

 Elena Bogdan /  Renata Voráčová (quarti di finale)
 Conny Perrin /  Maša Zec Peškirič (primo turno)

 Aleksandra Krunić /  Katarzyna Piter (Campionesse)
 Kateryna Kozlova /  Marina Mel'nikova (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Womens Tennis Club de Tunis 2013